Seznam polkov z zaporedno številko 51.

Seznam 
 Pehotni
 51. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 51. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 51. pehotni polk (Wehrmacht)
 51. strelski polk (ZSSR)
 51. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 51. grenadirski polk (Wehrmacht)
 51. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 51. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 51. polk korpusne artilerije (ZSSR)
 51. artilerijski polk (Wehrmacht)
 51. polk metalcev megle (Wehrmacht)
 51. minometni polk (Wehrmacht)

Glej tudi